BTM steht für:
 Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, ein ehemaliger deutscher Tabakhersteller, der 1871 von Jules Schaller in Straßburg gegründet wurde und die Zigaretten unter der Marke Roth-Händle, später auch als Reval verkaufte
 Balise Transmission Module, Teil eines punktförmigen Übertragungssystems für sicherheitsrelevante Daten zwischen Eisenbahnfahrzeugen und der signaltechnischen Streckenausrüstung
 Bandtransportmaschine
 Bedeutung-Text-Modell (früher z. T. auch als Inhalt-Text-Modell bezeichnet), ein Sprachmodell, dessen Entwicklung in den 1960er Jahren von einer Gruppe Moskauer Sprachwissenschaftler begonnen wurde
 BTM (Verbindungstechnik), Unternehmen als Bending Tools & Manufacturing Corporation nahe Detroit, USA 1966 gegründet; heute Spezialist für mechanische Verbindungstechnik, insbesondere Durchsetzfügen
 British Tabulating Machine Company, ein ehemaliges britisches Unternehmen zur Herstellung von Tabelliermaschinen
 Bromtrifluormethan (auch als Halon 1301 bezeichnet), eine chemische Verbindung, die als Kälte- oder Feuerlöschmittel eingesetzt wurde
 den sowjetischen Militär-Grabenbagger BTM

BtM steht für:
 Betäubungsmittel, die zur Betäubung starker Schmerzen verwendeten Stoffe wie Opium, Morphin und Kokain

btm steht für:
 Batak Mandailing (ISO-639-3-Code), eine der Bataksprachen in Nordsumatra, Indonesien

BTM